Прико́л:
 Прикол — вертикальный или наклонный стержень, закреплённый в грунте, для привязывания чего-либо.

 Прикол — местное название рыболовных заборов, например в истоке реки Немены, впадающей в Челмужскую губу Онежского озера.
 Прикол — озеро в Черниговской области Украины.
 Прикол — прирост в объёме дров после раскалывания крупных поленьев на мелкие.
 Прикол — шутка, весёлая выходка (разг.)

См. также